Чарклык:

 Чарклык — посёлок в уезде Чарклык (Жоцян), в Баянгол-Монгольском автономном округе, Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Чарклык — уезд, входит в Баянгол-Монгольский автономный округ Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.